Картер Эштон (; 1 апреля 1991, Виннипег, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, крайний нападающий.

Игровая карьера

Клубная карьера 

Картер Эштон был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2009 года «Тампой». После прохождения тренировочного лагеря перед сезоном 2009/10 подписал с командой трехлетний контракт новичка. В дэдлайн обменов 28 февраля 2012 года Эштона обменяли в «Торонто Мейпл Лифс» на защитника Кита Оли.

Первую игру в НХЛ Эштон провел 7 марта 2012 года против «Питтсбург Пингвинз», заменив в составе травмированного Джоффри Лупула. Первое очко Картер Эштон заработал 8 октября 2013 в матче против «Колорадо Эвеланш», сделав результативную передачу.

6 февраля 2015 года Эштона обменяли обратно в «Тампу» вместе с нападающим Дэвидом Броллом за право условного выбора в седьмом раунде драфта 2016 года.

21 июля 2015 года подписал контракт с клубом КХЛ «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

18 мая 2016 года «Торпедо» объявило о продлении контракта с Эштоном на два сезона

В сборной 
Эштон играл на Мемориале Глинки за юниорскую сборную Канады в 2009 году.
В составе молодёжной сборной Канады участвовал в молодёжном Чемпионате мира 2011 года.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Летбридж Харрикейнз»
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Трай-Сити Американс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)